In medicina
 Trichomoniasi vaginale, malattia infettiva umana causata da Trichomonas vaginalis
 Trichomoniasi intestinale, malattia infettiva umana causata da Trichomonas intestinalis
 Trichomoniasi orale, malattia infettiva umana causata da Trichomonas tenax
In medicina veterinaria
 Trichomoniasi aviaria, causata da Trichomonas gallinae
 Trichomoniasi bovina, causata da Trichomonas foetus